Ostrý vrch (1128 m) – szczyt Tatr Zachodnich
 Ostrý vrch (870 m) – szczyt w Rudawach Słowackich
 Ostrý vrch (943 m) – szczyt Skoruszyńskich Wierchów
 Ostrý vrch (1010 m) – szczyt w grupie Sielnickich Wierchów w Górach Choczańskich
 Ostrý vrch (795 m) – szczyt w Górach Złotych w Sudetach Wschodnich
 Ostrý vrch (1228 m) – szczyt w Wysokim Jesioniku